

Personnalités 

 Elisabetta Dami (née en 1958), autrice italienne de livres pour enfants ;
 Giuliano Dami (1683-1750), commerçant puis magistrat toscan, favori de Jean Gaston de Médicis.

Marques 
 Pastis Dami, marque française de pastis, créée en 1935.